Łoźnica – struga w woj. zachodniopomorskim
 Łoźnica – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Przybiernów